No contexto histórico, "Brizolismo" pode significar tanto a seara política do líder trabalhista Leonel Brizola (no que se incluem seus seguidores e locais por onde conquistou espaço político), quanto seus três períodos de governos estaduais:
Governo Brizola no Rio Grande do Sul, período governado por ele no estado sulista, de 1959 a 1963
Governo Brizola no Rio de Janeiro; dois períodos governados por ele neste estado: de 1983 a 1987 e de 1991 a 1994

Desambiguação